Jan Borejko Chodźko (1777–1851) – powieściopisarz, dramaturg, poeta i prawnik
 Jan Chodźko-Zajko (1890–1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), dowódca 52 pp w Złoczowie, komendant miasta Lwów